Буликам:

 Буликам — источник горячей серы в Витербо, из которого дозволялось пить грешницам в «Аду» Данте.
 Буликам — область на спутнике Юпитера Ио.

Примечания